Carlos de Suecia (Estocolmo, 27 de febrero de 1861-ibidem, 24 de octubre de 1951) fue príncipe de Suecia y Noruega, y duque de Västergötland.

Biografía 
Fue el tercer hijo del rey Óscar II de Suecia y de su esposa, la princesa Sofía de Nassau. El príncipe Carlos llegó a ser considerado como un candidato al trono de Noruega cuando este país decidió separarse de Suecia a principios del siglo XX. La oposición de su padre cortó esa posibilidad, y la candidatura vencedora fue la del príncipe Carlos de Dinamarca, quien accedió al trono en 1905 como Haakon VII.

Fue militar de carrera, y alcanzó el grado de general de caballería. Ocupó el cargo de presidente de la Cruz Roja sueca entre 1906 y 1945. Formó parte también de diversas organizaciones humanitarias internacionales.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 27 de agosto de 1897 con la prima de su madre, la princesa Ingeborg de Dinamarca. Entre su descendencia se cuentan las actuales familias reales de Noruega, Bélgica y Luxemburgo. La pareja tuvo cuatro hijos:
 Margarita (1899-1977), esposa del príncipe Absalón de Dinamarca.
 Marta (1901-1954), princesa heredera de Noruega, esposa del príncipe Olaf (futuro Olaf V).
 Astrid (1905-1935), reina de los belgas, consorte de Leopoldo III.
 Carlos (1911-2003), duque de Östergötland hasta 1937. Posteriormente príncipe Carlos Bernadotte.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de la Orden del León Noruego ( Reinos Unidos de Suecia y Noruega).
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia, 1913).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1913).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1913).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Príncipes de Noruega (casa de Bernadotte)

Nobles de Suecia del siglo XIX
Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Noruega del siglo XIX
Nobles de Noruega del siglo XX

Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia

Caballeros de la Orden del Águila Negra

Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Candidatos al Premio Nobel de la Paz

Luteranos de Suecia
Fallecidos en Estocolmo